

Schmiedeberg – comune della Sassonia
 Schmiedeberg – frazione della città di Angermünde (Brandeburgo)
 Bad Schmiedeberg – città della Sassonia-Anhalt

Schmiedeberg, oggi Kowary – città del voivodato della Bassa Slesia

Schmiedeberg, oggi Kovářská – comune del distretto di Chomutov